Алиция Сендзиньская () — польская актриса театра, телевидения и кино.

Биография 
Алиция Сендзиньская родилась 5 ноября 1934 года в Варшаве. Актёрское образование получила в Государственной высшей театральной школе в Варшаве, которую окончила в 1957 г. Актриса театров в Катовице и Варшаве. Выступала в спектаклях «театра телевидения» в 1959—1968 гг. С 1973 г. за границей Польши (США, Австралия, Великобритания, Франция). Умерла 23 октября 1990 года в Фонтене-ле-Брии (Франция, департамент Эсон). Похоронена на Северном коммунальном кладбище в Варшаве.

Избранная фильмография 
  — Прощание с дьяволом / Pożegnanie z diabłem — Франка Лесьняк
  — Почтенные грехи / Zacne grzechy — Кася, корчмарка
  — Рукопись, найденная в Сарагосе / Rękopis znaleziony w Saragossie — испанка в трактире
  — Завтра Мексика / Jutro Meksyk — секретарь чемпионата
  — Домашняя война / Wojna domowa — Янечка, редактор телевидения (только в 1-й серии)
  — Давай любить сиренки / Kochajmy syrenki — Дорота
  — Ставка больше, чем жизнь / Stawka większa niż życie — Берта (только в 12-й серии)
  — Паром / Prom — женщина на пароме

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Актрисы театра Польши
Актрисы телевидения Польши
Киноактрисы Польши
Похороненные на Северном коммунальном кладбище в Варшаве